The Guardian ist:
 eine britische Tageszeitung, siehe The Guardian
 eine kanadische Tageszeitung, siehe The Guardian (Charlottetown)
 eine in den Jahren 1712/13 erschienene britische moralische Wochenschrift, siehe The Guardian (1713)
 eine nigerianische Tageszeitung, siehe The Guardian (Nigeria)
 eine frühere südafrikanische Wochenzeitung, siehe The Guardian (Südafrika)
 der Titel eines US-amerikanischen Films aus dem Jahr 1990, siehe Das Kindermädchen (1990)
 der Titel eines US-amerikanischen Films aus dem Jahr 2006, siehe Jede Sekunde zählt – The Guardian
 der Titel einer US-amerikanischen Fernsehserie, siehe The Guardian – Retter mit Herz
 der Titel eines Romans von Nicholas Sparks, siehe Du bist nie allein

Siehe auch:
 Guardian (Begriffsklärung)
 The Guardians, der Originaltitel des Buchs Die Wächter von John Christopher